Paulo Roberto Nunes Guedes — economista brasileiro
 Paulo José Carlos Guedes — professor e político brasileiro
 Paulo Luís Vianna Guedes — professor, médico e compositor brasileiro

Desambiguações de antropônimos